1. ŽMNL Požeško-slavonska  za sezonu 2017./18.

Prvi dio natjecanja

Rezultati

{|
|

Drugi dio natjecanja

Liga za prvaka

Rezultati

Liga za ostanak

Rezultati

Lista strijelaca

Poveznice 
 1. ŽMNL Požeško-slavonska
 Hrvatski malonogometni kup
 Hrvatski malonogometni superkup
 UEFA Futsal Cup

Izvori 
http://www.sport-pozega.hr/novosti/mali-nogomet/item/2741-utakmicama-posljednjeg-14-kola-zavrsila-sezona-1-zupanijske-malonogometne-lige.html

Malonogometna natjecanja u Požeško - slavonskoj županiji